Преображење може бити:

 Преображење Господње, верски празник;
 Манастир Преображење, манастир код Овчар Бање;

или

 Преображење (Врање), насељено место града Врања, Република Србија
 Преображење (Удбина), насељено мјесто у општини Удбина, Лика, Република Хрватска